El término conducción puede referirse a:

Física 

 Conducción de calor
 Conducción eléctrica

Operaciones 

 Conducción (vehículo)

Fuerzas armadas 

 Conducción (fuerzas armadas)

Enlaces externos